Regierung Sarraut steht für folgende Regierungen Frankreichs:
 Regierung Sarraut I
 Regierung Sarraut II